Der Name Pylades kann sich beziehen auf:

* Pylades der griechischen Mythologie, der der Cousin ersten Grades und Hauptgefährte von Orestes war.
 den Schauspieler Pylades (Phantomie), der zur Zeit des Augustus in Rom lebte.
 den Schauspieler Λεύκιος Αυρήλιος Πυλάδης (Freigelassener des Mark Aurel Pylades), der ein Schüler des vorherigen war (Bürgerlicher Name Θεόκριτος Theocritus).